Тевкр:

 Тевкр (, ) — сын троянской реки Скамандра и нимфы Идеи, древнейший царь Троады, эпоним племени тевкров (троянцев).
 Тевкр — сын Теламона и Гесионы (дочери царя Трои Лаомедонта, сестры Приама), саламинский уроженец.
 Представитель народа тевкров.
 (2797) Тевкр — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

Имена греческого происхождения